Фабрі́ці () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Альдо Фабріці (1905—1990) — італійський актор, режисер та сценарист.
 Вінченцо Фабріці (1764—1812) — італійський композитор.
  (1915—1993) — італійська акторка театру, кіно та телебачення.
 Франко Фабріці (1926—1995) — італійський актор театру і кіно.

Див. також
 Nicola Fabrizi